Arthur P. Bagby ist der Name folgender Personen:

* Arthur P. Bagby (Politiker) (1794–1858), US-amerikanischer Politiker (Alabama)
 Arthur P. Bagby (General) (1833–1921), US-amerikanischer General der Konföderierten Staaten